

Codici 
 WET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wagethe (Indonesia)

Geografia 
 Wet Mountains – catena montuosa del Colorado, negli Stati Uniti d'America

Musica 
 Wet – album di Barbra Streisand del 1979
 Wet – singolo del 2010 di Snoop Dogg
 Wet – singolo del 2011 di Nicole Scherzinger
Wet – gruppo musicale statunitense formatosi nel 2012
W.E.T. – Superband hard rock / metal nata nel 2008.

Sigle 
  Western European Time – fuso orario dell'Europa occidentale

Videogiochi 
 Wet – Videogioco del 2009 sviluppato da Artificial Mind and Movement e pubblicato da Bethesda Softworks